

Sigle 
 Regno Unito
 Radboud Universiteit – università olandese
 Regolamento Urbanistico
 Risorse umane
 Rugby Union – rugby a 15

Chimica 
 Ru – simbolo chimico del rutenio

Codici 
 RU – codice vettore IATA della russa AirBridgeCargo Airlines
 ru – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua russa
 RU – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Russia
 RU – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Rumphi (Malawi)

Idraulica 
 Ru – piccolo canale delle Alpi

Informatica 
 .ru – dominio di primo livello della Russia

Altro 
 Ru – tipo di ceramica cinese
 Ru – kana

Altri progetti